Hugin et Munin, dans la mythologie nordique, sont les deux corbeaux messagers d'Odin.
 Munin est un logiciel libre de supervision.
 MUNIN, de l'anglais Maritime Unmanned Navigation through Intelligence in Networks, signifiant « la navigation maritime sans équipage à travers l'intelligence en réseaux »